El nombre Alejandro Farnesio puede referirse a:
 Paulo III (1468-1549), papa desde 1534;
 Alejandro Farnesio (1520-1589), cardenal desde 1534, nieto del anterior;
 Alejandro Farnesio (1545-1592), duque de Parma, sobrino del anterior, nieto por vía materna de Carlos V y biznieto por vía paterna de Paulo III;
 Alejandro Farnesio, 4.º tercio de la Legión Española.
 Alejandro Farnesio (1635-1689), príncipe de Parma, fue sucesivamente virrey de Navarra, de Cataluña y gobernador de los Países Bajos españoles.